Bellman kan syfta på:
 Bellmanhistoria – en typ av roliga historier som framför allt är vanliga bland barn i skolåldern
 Bellman (släkt) – en tysk-svensk borgerlig släkt
 Bellman Töll – en svensk varmblodig travhäst

Personer
 Carl Michael Bellman (1740–1795),  en svensk skald
 Gustaf Bellman (1902–1925), en svensk konstnär
 Karin Bellman (1965–), en svensk författare
 Richard Bellman (1920–1984), amerikansk matematiker
 Uwe Bellmann (1962–), tysk längdåkare

Fartyg
S/S C M Bellman – ett ångfartyg, senare bogserbåt, byggd 1861
M/Y C M Bellman – en motoryacht, byggd 1914
M/S Bellman – ett litet passagerarfartyg, byggt 1938
Bellman (sightseeingbåt) – en sightseeingbåt, byggd 1946
M/S Carl Michael Bellman – ett passagerarfartyg, byggt 1998

Se även
 Bellman på vårt sätt – ett album av Hootenanny Singers från 1968
 Bellmans stenar – en grupp flyttblock i Sätraskogens naturreservat

Tyska efternamn